Jean Bergeret (1753-1813) est un médecin et botaniste français
 Jean Bergeret (1895-1956) est un général d'aviation français
 Jean Bergeret (1923-2016) est un psychanalyste français.